Natalyne (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Natalyne (Krasnohrad), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad
 Natalyne (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw